Mixon ist der Familienname folgender Personen:

 Autrey DeWalt Mixon, bekannt als Jr. Walker (1931–1995), US-amerikanischer Saxophonist
 Benjamin R. Mixon (* 1953), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand
 Bernard Mixon (* 1949), US-amerikanischer Jazzsänger und Schauspieler
 Danny Mixon (* 1949), US-amerikanischer Jazzpianist und -organist
 Joe Mixon (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Katy Mixon (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Laura J. Mixon (* 1957), US-amerikanische Science-Fiction-Schriftstellerin sowie Chemie- und Umweltingenieurin

Mixon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mixon (Arkansas)
 Mixon (Mississippi)
 Mixon (Texas)

Sonstiges:
 Mixon Rocks, Felsvorsprünge im Viktorialand, Antarktika